Partai Bulan Bintang, een politieke partij in Indonesië
Pleincollege Bisschop Bekkers, een school in Eindhoven
Polygebromeerde bifenyl, een vlamvertrager